Анатолий Рогожин: Рогожин, Анатолий Иванович (1893—1972) — офицер царской и Белой армий, командующий Русским охранным корпусом в Сербии.
 Рогожин, Анатолий Иосифович (1923—2000) — советский и украинский учёный-правовед, доктор юридических наук, профессор.